Рашель Лурье:
 Лурье, Рашель Владимировна (Вульфовна) (1884—1908) — русская революционерка, эсерка.
 Лурье, Рашель (Роза) Григорьевна (1876—1954) — русский и советский акушер-гинеколог и учёный-медик.